Dâmboviţa puede referirse a dos cosas:

 El río Dâmboviţa, en Rumania.
 El distrito rumano de Dâmboviţa llamada así por el río.